{{Infobox National football team |
  Name               = Švedska |
  Badge              =  |
  FIFA Trigramme     = SWE |
  Nickname           = Blågult (modrorumeni)| 
  Association        = Švedska nogometna zveza  (Svenska Fotbollförbundet) |
  Coach              =  Lars Lagerbäck, 2000- |
  Most caps          = Anders Svensson (148) |
  Top scorer         = Zlatan Ibrahimovic (62) |

  pattern_la1=|pattern_b1=_vneck transparent|pattern_ra1=|
  leftarm1=FFF01C|body1=FFF01C|rightarm1=FFF01C|shorts1=005B99|socks1=FFF01C|
  pattern_la2=|pattern_b2=|pattern_ra2=|
  leftarm2=464765|body2=464765|rightarm2=464765|shorts2=464765|socks2=464765|

  First game         =  Švedska 11 - 3 Norveška (Gothenburg, Švedska; 12. julij 1908) |
  Largest win        =  Švedska 12 - 0 Latvija (Stockholm, Švedska; 29. maj 1927) |
  Largest loss       =  Angleška amaterska 12 - 1 Švedska (London, Anglija; 20. oktober 1908) |
  World cup apps     = 11 |
  World cup first    = 1934 |
  World cup best     = drugo mesto, 1958 |
  Regional name      = Evropsko prvenstvo |
  Regional cup apps  = 3 |
  Regional cup first = 1992 |
  Regional cup best  = Polfinale, 1992
}}

Švedska nogometna reprezentanca je državna reprezentanca, ki zastopa Švedsko na mednarodnih nogometnih tekmovanjih; upravlja jo Švedska nogometna reprezentanca.

 Zgodovina 
 Nastopi 
 Olimpijske igre 
 Svetovno prvenstvo 

 Evropsko prvenstvo 
 1960 - Niso nastopili 1964 do 1988 - Se niso uvrstili 1992 - Polfinale
 1996 - Se niso uvrstili'' 
 2000 - Krog 1
 2004 - Četrtfinale

Igralci

Znameniti igralci

Igralci z največ nastopi

Igralci z največ doseženimi zadetki

Trenutno moštvo

Selektorji 
 George Raynor
 Lennart Nyman
 Orvar Bergmark
 Georg Ericson
 Lars Arnesson
 Olle Nordin
 Tommy Svensson
 Tommy Söderberg
 Lars Lagerbäck

Glej tudi 
 seznam nogometnih reprezentanc
 nogomet na Švedskem

Nogomet
Reprezentanca
Švedska